Belichtung bezeichnet
 Belichtung (Architektur), in der Architektur die Ausleuchtung eines Raumes mit Sonnenlicht
 Belichten, eine Gruppe der Fertigungsverfahren nach DIN 8580, siehe Photochemische Verfahren
 Belichtung (Fotografie), der Vorgang der Projektion des von Objekten ausgehenden bzw. reflektierten Lichts auf eine lichtempfindliche Schicht
 Belichtung (Druck), ein Prozess in der Druckvorstufe, um aus den Steuerdaten nach der Rasterung eine materielle Bildstruktur zu erzeugen
 den Prozess der Erzeugung einer latenten Struktur in einer fotoempfindlichen Schicht bei der Fotolithografie
 Belichtung (Physik), die lichttechnische Größe der Belichtung Hv
 Belichtungszeit, die Zeitspanne, während der bei der Fotografie oder bei einer Filmaufnahme Licht auf den Film oder den Bildsensor gelangt

Siehe auch:
 Beleuchtung